gmina Osiek – gmina wiejska, powiat brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie
 gmina Osiek – gmina wiejska, powiat oświęcimski, woj. małopolskie
 gmina Osiek – gmina wiejska, powiat starogardzki, woj. pomorskie
 gmina Osiek – gmina miejsko-wiejska, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie
dawne gminy:
 gmina Osiek – gmina wiejska, powiat lipnowski, gubernia płocka/woj. warszawskie
 gmina Osiek nad Wisłą – gmina wiejska, powiat lipnowski, gubernia płocka
również:
 gmina Osiek Jasielski – dawna gmina wiejska, powiat jasielski, woj. podkarpackie
 gmina Osiek Mały – gmina wiejska, powiat kolski, woj. wielkopolskie
 gmina Osieck – gmina wiejska, powiat otwocki, woj. mazowieckie